Фиа́ско () может означать:

 Фиаско — поражение, неудача, провал.
 Фиаско — традиционный для Италии тип оплетённой сеном бутылки,
 «Фиаско» — роман Станислава Лема.
 Фиаско — настольная ролевая игра без ведущего.
 Фиаско рынка — рыночная ситуация, при которой равновесие на рынке не является эффективным по Парето.
 Фиаско государства — неспособность обеспечить аллокационную эффективность и соответствие политики распределения принятым в обществе представлениям о справедливости.
 «Это фиаско, братан» — интернет-мем, фразеологизм и фраза из вирусного ролика.

Примечания